Валетти () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Валетти, Альдо (?—1992) — итальянский актёр.
 Валетти, Джованни (1913—1998) — итальянский велосипедист.
 Валетти, Роза (1876—1937) — немецкая актриса и артистка кабаре.